Космодемьянский сельский округ

Калининградская область 

 Космодемьянский сельский округ Гурьевского района (до 2008 года)

Рузский район 

 Космодемьянский сельский округ Рузского района (1994—2006)